Родники () — село в Баштанском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1953 году. Население по переписи 2001 года составляло 260 человек. Почтовый индекс — 56172. Телефонный код — 5158. Занимает площадь 0,096 км².

Местный совет 
56172, Николаевская обл., Баштанский р-н, с. Добрая Криница, ул. Евграшова, 1

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Родники на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Баштанского района